Wild Energy označuje:

 Wild Energy (album) – album Ruslany
 Dyka Enerhija () – píseň a singl Ruslany
 Wild Energy. Lana – novela od spisovatelů Maryny a Serhije Ďačenkových